Бенфика () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. Является составной частью муниципалитета Лиссабон. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Лиссабон, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 38 523 человека на 2005 год. Занимает площадь 7,94 км².

Покровителем района считается Дева Мария ().

Известные уроженцы 
 Алмейда и Альбукерке, Каэтано Александр де (1824—1916) — португальский колониальный администратор, военный и государственный деятель.

Ссылки 
 Официальная страница

Районы округа Лиссабон